Километро 5 има више значења:

 Километро 5 (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Километро 5, Гасера (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику